Unidentified flying object (ufo), een ondefinieerbaar hemelverschijnsel

Hiervan afgeleid:
Unidentified Flying Objects: The True Story of Flying Saucers, een Amerikaanse speelfilm uit 1956
UFO (Britse televisieserie), een Britse televisieserie
UFO (Deense televisieserie), een Deense televisieserie
UFO (tekenfilm), een Amerikaanse tekenfilm uit 1982
U.F.O. (speelfilm), een Amerikaanse speelfilm uit 1993
U.F.O. (korte film), een Mexicaanse korte film uit 1995
UFO (rockband), een Britse hardrockband

Overig:
United Farmers of Ontario, een politieke partij in de Canadese staat Ontario
United Future Organization, een Japans-Franse muziekgroep
Ufo (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
UFO (boot), een type zeilboot
UFO (Universiteit Gent), het gebouw met het grootste auditorium van de Universiteit Gent